Андрей Чеботарёв: 
 Чеботарёв, Андрей Витальевич (род. 1969) — советский и российский боксёр.
 Чеботарёв, Андрей Харитонович (1784—1833) — адъюнкт химии и технологии Московского университета.